Suutari est un patronyme finnois et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1956), homme politique finlandais
, danseuse professionnelle finlandaise

Toponyme

Suutari, nom donné par les locaux à l'île de 

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois